Andrej Židan, né le  à Jesenice en Slovénie, est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière

Palmarès

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK Jesenice || Slovénie Junior U20 || 17 || 4 || 3 || 7 || 22 || - || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -
|-
| 2004-2005 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Državno Prvenstvo || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Slovénie Junior U20 || - || - || - || - || - || - || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Državno Prvenstvo || 32 || 8 || 8 || 16 || 73 || - || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || Slovénie Junior U20 || 16 || 11 || 7 || 18 || 20 || - || 5 || 1 || 2 || 3 || 20 || -
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 20 || 1 || 7 || 8 || 18 || - || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Slovénie Junior U20 || 18 || 14 || 16 || 30 || 107 || - || 6 || 7 || 2 || 9 || 8 || -
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 25 || 7 || 6 || 13 || 43 || - || 6 || 0 || 0 ||0 || 6 || -
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 35 || 16 || 17 || 33 || 67 || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || -
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Slohokej Liga || 24 || 19 || 15 || 34 || 42 || - || 6 || 0 || 4 || 4 || 18 || -
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 22 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || || || ||
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || EBEL || 49 || 4 || 11 || 15 || 42 || -19 || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 4 || 1 || 3 || 4 || 2 || - || 4 || 0 || 1|| 1 || 0 || -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || EBEL || 39 || 2 || 3 || 5 || 27 || -16 || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Slohokej Liga || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 17||5||7||12||41|| || 4|| 2|| 0|| 2|| 0||
|-
| 2013-2014 || Team Jesenice || INL || 9 || 2 || 2 || 4 || 4 || || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 11 || 1 || 2 || 3 || 6 || +6 || 9 || 1 || 0 || 1 || 2 || +1
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || INL || 28 || 9 || 8 || 17 || 12 || || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 ||
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 || || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || 
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || INL || 30 || 5 || 16 || 21 || 12 || || 9 || 0 || 3 || 3 || 18 || 
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo || 4 || 4 || 3 || 7 || 0 || || 9 || 2 || 1 || 3 || 4 || 
|-
| 2016-2017 || HK Bled || Ligue slovène|| 11|| 3|| 4|| 7|| 6|| || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 
|-
| 2017-2018 || HK Bled || INL || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Bled || Ligue slovène|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||

Statistiques en équipe nationale 

| 2005 || Championnat du monde U18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006 || Championnat du monde U18 || 5 || 1 || 4 || 5 || 8 || 4
|-
| 2007 || Championnat du monde U18 || 5 || 0 || 5 || 5 || 12 || -3
|-
| 2008 || Championnat de monde junior || 5 || 3 || 0 || 3 || 4 || 2
|-
| 2009 || Championnat de monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Jesenice
Naissance en RS de Slovénie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Boxers de Bordeaux